Almersberg ist der Name von

 Almersberg (Gemeinde Neulengbach), Ortschaft der Stadt Neulengbach im Bezirk Sankt Pölten-Land,  Niederösterreich

 Almersberg (Pfalz) (564,1 m), Berg im Pfälzerwald nahe Annweiler am Trifel, Landkreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz
 Almersberg (Fränkische Schweiz) (526 m), Berg in der Fränkischen Schweiz bei Morschreuth, Markt Gößweinstein, Landkreis Forchheim, Bayern
 Almersberg (über 405 m), Nebengipfel des Äulesbergs (432,8 m), Berg zwischen Vellberg und seinem Stadtteil Großaltdorf, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Almesberg